L'Orange Free State pound est une monnaie obsolète qui était en usage avant la fin de la deuxième guerre des Boers. Comme la livre sud-africaine, l'Orange Free State pound était divisé en 20 shillings ou 240 pence. Il a été retiré en 1902 et remplacé par l'Orange River Colony pound, qui a été retiré à son tour et remplacé en 1910 par l'Orange Free State pound.

Notes et références 

Monnaie sud-africaine
Ancienne unité monétaire
Guerre des Boers